Wielobój drużynowy kobiet był jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936. W zawodach wzięły udział zawodniczki z ośmiu państw. Zawody zostały rozegrane 12 sierpnia 1936 r.

Format zawodów 
Każdy kraj wystawił osiem zawodniczek. Każda z zawodniczek wykonywała ćwiczenia obowiązkowe i dowolne na trzech przyrządach. Suma punktów dawała ocenę indywidualną. Każda z drużyn wykonywała również ćwiczenia grupowe (dowolne i z przyrządami). 
Na wynik drużyny składało się sześć najlepszych wyników indywidualnych oraz oceny za ćwiczenia grupowe.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936